Dietz puede referirse a:
 
 Robert S. Dietz, geofísico estadounidense, notable por el estudio de los cráteres de impacto y por haber formulado a la vez que Harry Hammond Hess la idea de expansión del fondo oceánico, uno de los ejes de la Tectónica de Placas.
 Bert Dietz ciclista alemán, activo como profesional entre 1994 y 2000.